Ю́рий Горя́чев:
 Горячев, Юрий Петрович (род. 1960) — советский и украинский футболист.
 Горячев, Юрий Фролович (1938—2010) — губернатор Ульяновской области.